Кёнген () — коммуна в Германии, районный центр, расположен в земле Баден-Вюртемберг. 

Подчиняется административному округу Штутгарт. Входит в состав района Эслинген.  Население составляет 9613 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 12,52 км². Официальный код  —  08 1 16 035.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга